Een ster (Christoff), een single van de Belgische zanger Christoff De Bolle
Een ster (Stan Van Samang), de cover van het lied door de Belgische zanger Stan Van Samang